Valmala (Włochy) – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Cuneo.
 Valmala (Hiszpania) – gmina w Hiszpanii, w prowincji Burgos, w Kastylii i León.